Plusieurs cathédrales sont nommées cathédrale Saint-Alexandre-Nevski ou cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky en l’honneur d'Alexandre Nevski :

 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Bakou en Azerbaïdjan ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Belgrade en Serbie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Ijevsk en Russie ;
 la  dans la vieille ville de Jérusalem ;
 la  à Kamianets-Podilskyï en Ukraine ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Krasnodar en Russie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Łódź en Pologne ;
 la  à Moscou en Russie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Nijni Novgorod en Russie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Novossibirsk en Russie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris en France ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Petrozavodsk en Russie ;
 la  à Prešov en Slovaquie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski (prison Kresty) à Saint-Pétersbourg en Russie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Sofia en Bulgarie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Tallinn en Estonie ;
 la  à Tiflis (aujourd'hui Tbilissi) en Géorgie ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Varsovie en Pologne ;
 la  de Viatka à Kirov ;
 la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Yalta en Crimée.

Alexandre-Nevsky
~